Kunik steht für:
 Kunik (Polen), ein Dorf in Polen
Kunik (Geste), eine Geste der Eskimo

Kunik ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Kunik (1814–1899), russlanddeutscher Historiker und Archäologe
 Petra Kunik (* 1945), deutsche Autorin

Siehe auch:
 Kunick
 Kunig